Bruno Bianchi, atleta italiano
 Bruno Bianchi, calciatore italiano nato nel 1897
 Bruno Bianchi, calciatore italiano nato nel 1910
 Bruno Bianchi, calciatore argentino nato nel 1989
 Bruno Bianchi, cestista italiano
 Bruno Bianchi, disegnatore e regista di cartoni francese
 Bruno Bianchi, autore di saggi
 Bruno Bianchi, nuotatore italiano
 Bruno Bianchi, sindacalista e politico italiano
 Bruno Bianchi, velista italiano